Склеродерма:
 Склеродермия — кожное заболевание;
 Склеродерма или ложнодождевик — род грибов-гастеромицетов.
 Склеродерма (Sclerodermus Latreille, 1809) — род мелких ос-бетилид (Bethylidae).